Bremond heißt der Ort
 Bremond, Kleinstadt im Robertson County im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten

Brémond oder Bremond ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Bremond (1929–2021), französischer Literaturwissenschaftler
 Gérard Brémond (* 1937), französischer Unternehmer
 Henri Bremond (1865–1933), französischer Literaturkritiker, Theologe und Schriftsteller
 Iryna Brémond (* 1984), französische Tennisspielerin

 Karine Brémond (* 1975), französische Schwimmerin
 Pierre Bremond (* 1958), französischer Sportschütze
 Séverine Brémond (* 1979), französische Tennisspielerin